Moskva () steht für:

 (787) Moskva, einen Asteroiden
 Moskau, die russische Hauptstadt 
 Moskwa, einen russischen Fluss
 Moskwa (Schiff, 1979), ehemals Slawa, einen sowjetischen Lenkwaffenkreuzer (1982–2022)
 Moskwa, einen sowjetischen Flugdeckkreuzer (1967–1996), siehe Moskwa-Klasse

Siehe auch:
 Moskwa (Begriffsklärung) 

krc:Москва (кинотеатр)
pl:Kino Moskwa